El Prendimiento cuyo nombre oficial y completo es Agrupación Parroquial Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, María Santísima del Perdón, San Juan Bautista de La Salle y San Tarsicio Mártir es una asociación religiosa Constituida el 8 de enero de 2015 en la Parroquia de San Joaquín con sede en la Capilla del Colegio de la Salle (temporalmente en la Iglesia del Monasterio del Espíritu Santo) en la ciudad de El Puerto de Santa María (España). Realiza una procesión durante la Semana Santa de El Puerto de Santa María, en la tarde del Viernes de Dolores.

Historia 
La asociación se forma por alumnos del colegio de la Salle en el año 2000. 
En el año 2004 se constituyen en el registro de Asociaciones como "Asociación juvenil de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Perdón".
En el año 2011, la asociación es acogida en el seno del colegio de La Salle Santa Natalia, tras haber formado un grupo cristiano en la parroquia de San Joaquín y recibir desde entonces formación cristiana adulta por el párroco Don Guillermo Camacho.
Desde ese año, el vía crucis de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento se realiza desde el colegio con la primitiva imagen titular del Señor del Prendimiento, obra del escultor D.Francisco Geraldía del año 2001, con la participación de toda la entidad educativa, hermanos, feligreses y devotos por las calles colindantes al barrio lasaliano. En mayo se realiza con la titular dolorosa un traslado hacia la parroquia de San Joaquín con los alumnos del colegio el último viernes del mes, portándola en andas entre cantos litúrgicos durante la mañana, para realizar acto y ofrenda floral.
En mayo de 2014 se redacta informe de vida de la asociación con los fines, la labor social, lazo lasaliano, que firma el Director de la comunidad de hermanos de las Escuelas Cristianas del colegio la Salle Hno. Jesús Marín. Presentado documento al párroco que da visto bueno y solicita la creación en septiembre de 2014 de Asociación parroquial de fieles cristianos de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, María Santísima del Perdón, San Juan Bautista de la Salle y San Tarcisio Mártir a la diócesis de Asidonia - Jerez. En enero de 2015 se constituye como Agrupación Parroquial. Tras todos estos años de formación continuada y tras el visto bueno del párroco y de la Delegación de Arte Sacro de la Diócesis, se bendice el 24 de noviembre de 2019, Solemnidad de Cristo Rey del Universo, la nueva imagen de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento, obra de tamaño natural en madera de cedro real para vestir de manos del escultor-imaginero D. Ángel Pantoja Carrasco, en la Parroquia de San Joaquín oficiando la Solemne Eucaristía el Rvdo. Padre D. Juan Félix Ruiz Lama SJ.  A raíz, de los acontecimientos acaecidos derivados de la pandemia, en septiembre de 2020 la vida del grupo junto a las imágenes, se trasladan temporalmente a la Iglesia del Monasterio del Espíritu Santo dentro de la feligresía de la parroquia y tras la aprobación del párroco y de la Madre Superiora de la Orden de las Comendadoras del convento. La nueva imagen dolorosa en madera de cedro y tamaño natural, está en proceso de talla para sustituir a la actual en barro cocido y que será a asemejanza de la misma, obra de D. Ángel Pantoja y que verá la luz en próximas fechas, tras la aprobación de Arte Sacro.

Imágenes 
 Jesús en su Prendimiento: Imagen de candelero para vestir, de madera de cedro real a tamaño natural, obra del imaginero portuense D. Ángel Pantoja Carrasco en el año 2019.
 María Santisíma del Perdón: Imagen de dolorosa de candelero para vestir, obra del imaginero portuense D. Ángel Pantoja en el año 2001.

Cortejo procesional

Pasos procesionales

Primer Paso 
Representa a Jesús prendido en el huerto de los Olivos.
 Paso de Cristo: Canastilla realizada en madera barnizada en caoba (2008) con respiraderos en mallas con diferentes escudos bordados y realizados por agrupados. Va iluminado por 4 candelabros de madera de guardabrisas(2008).

 Medidas parihuela: Calza 24 costaleros.

 Acompañamiento musical: CCyTT San Juan Evangelista Las Cabezas de San Juan (Sevilla) (desde 2019).

Indumentaria 

Los fieles visten en ropa de gala, zapatos de color negro. Los alumnos del colegio llevan el polo blanco del colegio y pantalón.

Lugares de interés en el recorrido 

Cabe destacar el paso por la Calle Cielos, Carrera Oficial y Recogida.

Referencias 

http://prendimientoyperdon.jimdo.com/

Cofradías de Semana Santa de El Puerto de Santa María
puerto de santa maria